Wladimir Nikolajew () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Nikolajewitsch Nikolajew (1847–1911), russischer Architekt
 Wladimir Wiktorowitsch Nikolajew (* 1973), russischer Politiker, Bürgermeister von Wladiwostok